Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1998/1999 vanns av italienska Lazio i finalen mot spanska Mallorca och blev deras första vinst i tävlingen. Det var även sista gången som turneringen spelades – från säsongen därpå kom cupvinnande lag i respektive länder istället att spela i Uefacupen.

Kvalomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 UEFA.com – Cupvinnarcupen 1998/1999 
 Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1998 i Europa
1999 i Europa
Fotbollssäsongen 1998/1999
1998/1999